Вымпеловые козодои () — род птиц из семейства настоящих козодоев. Эндемичен для Африки.

Вымпеловых козодоев 2 вида:
 , водится в Западной и Центральной Африке севернее экватора;
 , обитает в Центральной и Южной Африке южнее экватора.

Оба вида населяют сухие саванны и кустарниковые заросли, избегая лесов.

Самки и молодые птицы обоих видов трудноразличимы.

Как и все козодои, ведут ночной образ жизни и питаются насекомыми, которых ловят на лету.

Примечания

Литература 
 Гладков Н. А., Потапов Р. Л. Отряд Козодоеобразные (Caprimulgiformes) // Жизнь животных. Том 6. Птицы / под ред. В. Д. Ильичева, И. В. Михеева, гл. ред. В. Е. Соколов. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 1986. — С. 313—314. — 527 с.
 Коблик Е. А. Разнообразие птиц (по материалам экспозиции Зоологического музея МГУ). Том 3. — М.: Издательство МГУ, 2001. — 358 с. — ISBN 5-211-04072-4

Настоящие козодои